Matinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Matinsaari (ö i Jämsä, Valkeajärvi),  (0 ha)
 Matinsaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (2 ha)
 Matinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 24,19), 
 Matinsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola,  (0 ha)
 Matinsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (0 ha)
 Matinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 26,45),  (11 ha)
 Matinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,84, long 26,80),  (12 ha)
 Matinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,46, long 29,09),  (0 ha)
 Matinsaari (ö i Norra Österbotten, Brahestad, lat 64,36, long 24,35),  (1 ha)
 Matinsaari (ö i Norra Österbotten, Brahestad, lat 64,48, long 24,23),  (36 ha)
 Matinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,34),  (2 ha)
 Matinsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,07, long 31,01),  (1 ha)
 Matinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,46, long 24,86), 
 Matinsaari (ö i Kuhmois),  (2 ha)
 Matinsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (0 ha)
 Matinsaari (ö i Saarijärvi), 
 Matinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,75, long 27,00),  (1 ha)
 Matinsaari (ö i Norra Savolax),  (6 ha)
 Matinsaari (ö i Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva),  (2 ha)
 Matinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (1 ha)
 Matinsaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (0 ha)
 Matinsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,47, long 29,61),  (1,5 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar